Паршино — топоним:

Белоруссия

Россия